Abisai oder Abischai ist ein männlicher Vorname:

 Abisai Shiningayamwe (* 1978), Fußballtorhüter
 Abischai